Pepeljuga, narodna bajka
 Pepeljuga, opera Gioachina Rossinija
 Pepeljuga, animirani film Walta Disneyja iz 1950.
 Pepeljuga, američka teen komedija iz 2004.
 Pepeljuga (biljna vrsta), Pericallis × hybrida (Bosse) B.Nord., umjetna hibridna vrsta iz porodice Asteraceae.